Десюдепо́рт (от , буквально «над дверью») — декоративная композиция, расположенная над дверью. Чаще скульптурная или рельефная, иногда в виде живописного панно. Данное декоративное украшение конструктивно связано с дверным проёмом, в художественном плане является переходным элементом от дверей к стенам.

История 

История десюдепорта берёт начало в итальянском искусстве, переживая наибольший расцвет во Франции. Прародитель этого наддверного украшения — тимпан, выполненный в технике настенной живописи. Высокое расположение на стене делало его трудным для зрительного восприятия. Поэтому фреску выполняли в ярких тонах, следуя простой и ясной композиции.
Уже в XVI веке подобный декор был тесно связан с интерьером дворца. Вместе с настенными медальонами он создавал цельный смысловой и художественный ансамбль. Обращаясь к мифологическим сюжетам, мастера уделяли много внимания световоздушной перспективе. Бывало, что живописное полотно, извлечённое из десюдепорта, становилось станковой картиной.

Заслуга французских художников — в развитии скульптурной составляющей десюдепорта. Резной аттик из дерева, украшающий внутренние двери помещения, приобрёл название à la française. Барочная живопись обогатила его новыми сюжетами, например, пасторальными и охотничьими сценами.

Как характерный архитектурный элемент барокко получил широкое распространение в XVII—XVIII веке; парадные интерьеры дворцов этого периода почти всегда включают в себя десюдепорты. Часто встречаются в интерьерах классицизма и периода эклектики, в дальнейшем использование элемента становится редким. Короткое возвращение десюдепорта можно наблюдать в интерьерах неоклассицизма. Тут живописное украшение над дверьми хранит верность мифологической тематике, иногда отступая к натюрморту.
В современной архитектуре не применяется, если только речь не идёт о стилизации.

Примечания

Ссылки 
 
 
 ДЕССЮ-ДЕ-ПОРТ Dessus -de-porte// Энциклопедия живописи — http://bibliotekar.ru/slovar-impr2/3.htm

Архитектурные элементы
Архитектура барокко